El nombre de Antonio Pareja puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Antonio Pareja (1757-1813). Marino español que alcanzó el rango de brigadier de la Real Armada Española.
 Antonio Pareja Serrada (1842-1924). Historiador y periodista español.